En Pologne, Kopiec peut désigner : 

 Kopiec, village dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Kopiec, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki, dans la voïvodie de Łódź
 Kopiec, village du powiat de Wieluń, dans la voïvodie de Łódź
 Kopiec, village de la voïvodie de Lublin
 Kopiec, village de la voïvodie de Podlachie
 Kopiec, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Kopiec, village de la voïvodie de Mazovie
 Kopiec, village de la voïvodie de Silésie